Meteora o els Meteors, monestirs penjants a la regió de Tessàlia, Grècia 
 Meteora (Linkin Park), segon disc d'estudi de Linkin Park 
 Editorial Meteora, editorial barcelonina, nascuda el març del 2000
 Meteora (anime), anime popular japonès